The Early Years (1996–2001) збірник американської групи Skillet, який був випущений 27 липня 2010 року.

Треклист 
 Best Kept Secret – 3:55
 Gasoline – 4:02
 Locked In a Cage – 3:53
 Saturn – 5:07
 I Can – 4:16
 You're Powerful – 3:28
 More Faithful – 3:41
 You Are My Hope – 4:15
 Alien Youth – 4:12
 Invincible – 3:52
 Hey You, I Love Your Soul – 2:57
 Rest – 3:48
 The Thirst Is Taking Over – 6:31
 Best Kept Secret (відео) – 3:54
 Gasoline (відео) – 4:00

Джерела 
The Early Years (1996–2001) 

Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Skillet
Музичні альбоми 2010
Рок-альбоми
Липень 2010
Події 27 липня